Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Francesca Schiavone 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Patty Schnyder (semifinali)
 Alicia Molik (secondo turno)
 Francesca Schiavone (finale)

 Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
 Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Li Na (semifinali)
 Sania Mirza (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2005